Håvard Bøkko (1987), een Noors schaatser
Hege Bøkko (1991), een Noors schaatsster